|-
| 152301 - ||  || 1 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 152302 - ||  || 5 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152303 - ||  || 5 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152304 - ||  || 6 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152305 - ||  || 6 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152306 - ||  || 7 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152307 - ||  || 7 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152308 - ||  || 1 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152309 - ||  || 6 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152310 - ||  || 7 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152311 - ||  || 7 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152312 - ||  || 8 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152313 - ||  || 8 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152314 - ||  || 7 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152315 - ||  || 9 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152316 - ||  || 11 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152317 - ||  || 1 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152318 - ||  || 7 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152319 - ||  || 29 octombrie 2005 ||  || 
|-
| 152320 - ||  || 27 octombrie 2005 ||  || C. Rinner
|-
| 152321 - ||  || 20 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152322 - ||  || 21 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152323 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152324 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152325 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152326 - ||  || 22 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152327 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152328 - ||  || 22 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152329 - ||  || 23 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152330 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152331 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152332 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152333 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152334 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152335 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152336 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152337 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152338 - ||  || 25 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152339 - ||  || 25 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 152340 - ||  || 25 octombrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 152341 - ||  || 22 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152342 - ||  || 23 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152343 - ||  || 23 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152344 - ||  || 24 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152345 - ||  || 25 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152346 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152347 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152348 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152349 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152350 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152351 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152352 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152353 - ||  || 22 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152354 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152355 - ||  || 23 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152356 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152357 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152358 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152359 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152360 - ||  || 24 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152361 - ||  || 25 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 152362 - ||  || 25 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152363 - ||  || 25 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152364 - ||  || 25 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152365 - ||  || 25 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152366 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152367 - ||  || 26 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152368 - ||  || 28 octombrie 2005 ||  || 
|-
| 152369 - ||  || 21 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152370 - ||  || 22 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152371 - ||  || 27 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152372 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152373 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152374 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152375 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152376 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152377 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152378 - ||  || 25 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 152379 - ||  || 25 octombrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 152380 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152381 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152382 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152383 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152384 - ||  || 27 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152385 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152386 - ||  || 27 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152387 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152388 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152389 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152390 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152391 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152392 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152393 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152394 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152395 - ||  || 27 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152396 - ||  || 28 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 152397 - ||  || 28 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 152398 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152399 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152400 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-